

Persone
Víctor Guzmán  – nato Víctor Alfonso Guzmán Guzmán, calciatore messicano (n. 1995)
Víctor Guzmán  – nato Víctor Andrés Guzmán Olmedo, calciatore messicano (n. 2002)